Magné kan syfta på:
 Magné, Deux-Sèvres
 Magné, Vienne